NEPA steht für:
 Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft; deutsch: Nuklearenergie für den Flugzeug-Antrieb, siehe Convair X-6
 National Environmental Policy Act, ein Umweltgesetz in den USA von 1970, siehe auch Umweltverträglichkeitsprüfung
 New England Press Association, eine Nachrichtenagentur mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA

Nepa ist:
 eine Gattung aus der Familie der Skorpionswanzen

NEPA